Цветое́довые, или цветосо́совые , — семейство певчих птиц из отряда воробьинообразных. Включает 44 вида, относящихся к двум родам.

Цветоедовые встречаются преимущественно на Новой Гвинее и на Филиппинах. Остальная часть ареала тянется от Индии через Китай до южных рубежей Австралазии. Живут они как правило в небольших группках на деревьях или в кустарниках. Цветоедовые не мигрируют, а остаются верными своему месту рождения.

Цветоедовые — птицы малых размеров с короткими лапками и хвостами. У оперения неяркая расцветка, оба пола почти не отличаются. У некоторых видов самцы отличаются более ярким оперением. На коротких клювах есть выступы наподобие маленьких зубов, помогающие цветоедовым поедать липкие фрукты. Их язык свёрнут в трубочку, что облегчает добывание нектара. Помимо него, цветоедовые питаются ягодами и фруктами, не брезгуют также насекомыми и пауками. Предпочитают жёлтые ягоды растения Loranthus longiflorus из семейства ремнецветниковых и являются важным фактором распространения его семян.

Гнёзда цветоедовых имеют круглую форму, подвешены к ветвям деревьев и вход в них находится сбоку. В качестве строительного материала используются различные стебельки, а также паутина. В кладке от двух до четырёх яиц.

Классификация 
 Род Цветоеды (Dicaeum) 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 Род

Примечания

См. также 
 Очковый цветосос

 
Семейства птиц